Алекса́ндровская — фамилия и топоним.

Топоним

Белоруссия 
 Александровская — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Александровская  — старое название станицы Новосвободной в Адыгее.
 Александровская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Александровская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Александровская — старое название станицы Суводской Дубовского района Волгоградской области.
 Александровская — потешная слобода, до неё потешное село Александровское, сейчас город Александров во Владимирской области.
 Александровская — деревня в Борисовском сельском поселении Бабаевского района Вологодской области.
 Александровская — деревня в Санинском сельском поселении Бабаевского района Вологодской области.
 Александровская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Александровская — исторический район Сестрорецка (в Курортном районе Санкт-Петербурга).
 Александровская — название остановочной платформы в Санкт-Петербурге.
 Александровская — посёлок, муниципальное образование на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга.
 Александровская — железнодорожная станция в посёлке Александровская.
 Александровская — станица в Майском районе Кабардино-Балкарии.
 Александровская — станица в Каневском районе Краснодарского края.
 Александровская — колония в Кубанской области, сейчас село Александровка Ейского района Краснодарского края.
 Александровская — бывшая станица в Ростовской области, ныне часть Пролетарского района Ростова-на-Дону.
 Александровская — деревня в Таборинском районе Свердловской области.
 Александровская — одно из прежних названий села Александровского, административного центра Александровского района Ставропольского края.

Носительницы фамилии 
 Александровская, Алла Александровна (род. 1948) — украинский политик, народный депутат Украины от КПУ.
 
 Александровская, Лариса Помпеевна (1904—1980) — белорусская оперная певица.
 Александровская, Людмила Константиновна (1917—2003) — советский художник кино, заслуженный художник РСФСР.
 Александровская, Ольга Андреевна (род. 1933) — российский географ и историк науки.

Составные фамилии 
 Корчагина-Александровская, Екатерина Павловна (1874—1951) — российская и советская актриса театра и кино.

Разное 
 Александровская больница
 Александровская волость
 Александровская губерния
 Александровская площадь
 Александровская улица

См. также 
 Александров
 Александрова
 Александровка
 Александрово
 Александровск
 
 Александровское